Dark Reign est une expression anglophone, signifiant Règne sombre.

Elle peut se rapporter à :
 un jeu vidéo développé par Auran en 1997 : Dark Reign : The Future of War
 un arc narratif, crossover et série créés en 2008 par l'éditeur Marvel Comics :